Kölzer oder Koelzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Koelzer (* 1950), deutscher Kameramann
 Joseph Kölzer (1883–1970), deutscher Meteorologe
 Romy Kölzer (* 1991), deutsche Tennisspielerin
 Theo Kölzer (* 1949), deutscher Historiker und Diplomatiker